Mohr von Mohrenhelm ist der Name von

 Anton Christian Mohr von Mohrenhelm (1604–1679), deutscher Politiker der Reichsstadt Frankfurt
 Christian Bonaventura Mohr von Mohrenheim (1704–1770), deutscher Politiker der Reichsstadt Frankfurt